Pehlivan ist ein türkischer Familienname persischer Herkunft, abgeleitet von  (pehlevān) mit der Bedeutung „Held“ oder „Champion“.

Namensträger 
 Battal Pehlivan (1947–1994), türkisch-alevitischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Doruk Pehlivan (* 1998), türkischer Handballspieler
 Emre Pehlivan (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Pehlivan (* 1988), türkischer Boxer
 Halil İbrahim Pehlivan (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Sükrü Pehlivan (* 1972), deutscher Moderator (Der Trödeltrupp)
 Yasin Pehlivan (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Zeki Pehlivan (* 1965), türkischer Handballspieler
 Zeynur Pehlivan (* 1962), türkische Handballspielerin

Sonstiges 
 „Pehlivan“ ist auch die Bezeichnung für die Kämpfer beim türkischen Öl-Ringkampf (Yağlı güreş).
 Pehlivan (Film), türkischer Spielfilm aus dem Jahr 1984

Familienname
Türkischer Personenname